

Irodalom
Menny és pokol – John Jakes 1987-ben kiadott regénye, az Észak és Dél trilógia harmadik része
Menny és pokol – Aldous Huxley 1956-ban kiadott esszéje

Filmművészet
Menny és pokol (Tengoku to jigoku) – 1963-ban bemutatott japán krimi
Menny és pokol (Nebe, Peklo) - 2010-ben bemutatott cseh dokumentumfilm

Televízió
Menny és Pokol – A szökés című amerikai sorozat 2008-ban bemutatott epizódja

Zene
Menny és pokol – Pain 1999-ben megjelent nagylemeze

Lásd még
Heaven and Hell (egyértelműsítő lap)